Steingarten steht für:

 Steingarten, Gartenanlage
 Steingarten (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Einzelhof der Fraktion Oberrotte in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen im Defereggental (Osttirol)
 Jeffrey Steingarten (* 1945), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Gastronomiekritiker

Siehe auch:
 Kare-san-sui, japanischer Steingarten (Zengarten) 
 Schottergarten